Depuis ses origines, le cinéma a produit de nombreux films sur le thème du Moyen Âge.

Films

Le cinéma médiéval hollywoodien 

 1922 : Robin des Bois (Robin Hood) d'Allan Dwan, 
 1935 : Les Croisades (The Crusades) de Cecil B. DeMille
 1938 : Les Aventures de Robin des Bois (Adventures of Robin Hood) de Michael Curtiz
 1939 : Quasimodo (The Hunchback of Notre-Dame) de William Dieterle 
 1948 : Jeanne d'Arc (Joan of Arc) de Victor Fleming 
 1950 : La Flèche et le Flambeau de Jacques Tourneur
 1952 : Ivanhoé (Ivanhoe) de Richard Thorpe 
 1953 : Les Chevaliers de la Table ronde (Knights of the Round Table)
 1954 : 
 Le Chevalier du roi (The Black shield of Falworth) de Rudolph Maté
 Prince Vaillant (Prince Valiant) de Henry Hathaway
 Richard Cœur de Lion (King Richard and the Crusaders) de David Butler
 1955 : 
 Les Aventures de Quentin Durward (The Adventures of Quentin Durward)
 Madame de Coventry (Lady Govina) de Arthur Lubin
 1958 : Les Vikings (The Vikings) de Richard Fleischer
 1961 : Le Cid de Anthony Mann
 1965 : Le Seigneur de la guerre de Franklin J. Schaffner 
 1967 : Camelot de Joshua Logan
 1968 : Le Lion en hiver de Anthony Harvey
 1976 : La Rose et la Flèche (Robin and Marian) de Richard Lester 
 1985 : La Chair et le Sang (Flesh + Blood) de Paul Verhoeven
 1991 : 
 Robin des Bois de John Irvin
 Robin des Bois, prince des voleurs de Kevin Reynolds
 1994 : Lancelot, le premier chevalier de Jerry Zucker
 1995 : Braveheart de Mel Gibson
 2004 : Le Roi Arthur d'Antoine Fuqua
 2005 : Kingdom of Heaven de Ridley Scott
 2010 : Robin des Bois de Ridley Scott

Le cinéma médiéval français 
 1900 : Jeanne d'Arc de Georges Méliès
 1942 : Les Visiteurs du soir de Marcel Carné
 1948 : Du Guesclin de Bernard de Latour
 1955 : La Tour de Nesle d'Abel Gance
 1956 : Notre-Dame de Paris de Jean Delannoy
 1961 : Le Miracle des loups d'André Hunebelle
 1963 :
 Sheherazade de Pierre Gaspard-Huit
 Le Bon Roi Dagobert de Pierre Chevalier
 1970 : Lancelot du Lac de Claude Santelli (TV)
 1973 : Tristan et Iseult de Yvan Lagrange
 1974 : Lancelot du Lac de Robert Bresson
 1976 : Le Jeune Homme et le Lion de Jean Delannoy (TV)
 1978 : 
 La Chanson de Roland de Frank Cassenti
 Perceval le Gallois d'Éric Rohmer
 1986 : Le Nom de la rose de Jean-Jacques Annaud
 1987 : La Passion Béatrice de Bertrand Tavernier
 1988 : Sans peur et sans reproche de Gérard Jugnot
 1990 : Connemara de Louis Grospierre
 1994 : Jeanne la Pucelle de Jacques Rivette
 1999 : Jeanne d'Arc de Luc Besson
 2002 : Le Frère du guerrier de Pierre Jolivet
 2003 : Rencontre avec le dragon de Hélène Angel
 2011 : Louis XI, le pouvoir fracassé de Henri Helman
 2016 : Les Filles au Moyen Âge d'Hubert Viel.

Cinéma russe, arménien ou géorgien 

 1969 : 
 Andreï Roublev d'Andreï Tarkovski
 Sayat Nova (La Couleur de la grenade) de Sergueï Paradjanov 
 1984 : La Légende de la forteresse de Souram de Sergueï Paradjanov
 2013 : Il est difficile d'être un dieu d'Aleksei German

Cinéma italien 
 1937 : Condottieri de Luis Trenker
 1950 : Les Onze Fioretti de François d'Assise de Roberto Rossellini
 1960 : Robin des Bois et les Pirates de Giorgio Simonelli
 1971 : 
 Le Décaméron de Pier Paolo Pasolini
 La Grande chevauchée de Robin des Bois de Giorgio Ferroni
 1972 : Les Contes de Canterbury de Pier Paolo Pasolini
 1975 : La Grande Bagarre de Pasquale Festa Campanile

D'après des œuvres de la Renaissance 
 Sir Laurence Olivier, Hamlet (d'après Shakespeare)
 Sir Laurence Olivier, Henry V (d'après Shakespeare)
 Kenneth Branagh, Henry V (d'après Shakespeare)
 Orson Welles, Macbeth (d'après Shakespeare)

D'après des œuvres du  
 Ingmar Bergman, Le Septième Sceau (Det Sjunde Inseglet) (1957)
 Sergueï Eisenstein, Alexandre Nevski (1938)
 Sergueï Eisenstein, Ivan le Terrible (1942-1946)

Autres 

 Richard Thorpe, Ivanhoé (1952)
 Monty Python, Monty Python : Sacré Graal ! (1975)
 John Boorman, Excalibur (1981)
 Anthony Hickox, Prince Vaillant (1997)

Séries télévisées 

 Claude Barma, Les Rois maudits, d'après le roman de Maurice Druon, 1972
 Josée Dayan, Les Rois maudits, d'après le roman de Maurice Druon, 2005
Kaamelot

Festival 
Le thème du Moyen Âge au cinéma a fait l'objet de programmations en 1984 à l'Institut Jean-Vigo (sous la direction de François de la Bretèque) de Perpignan puis, de 1993 à 1995, d'un festival au Centre européen d'art et de civilisation médiévale de Conques (sous la direction de Xavier Kawa-Topor) avec notamment la participation de Terry Gilliam, Suzanne Schiffman, Otar Iosseliani, Antoine Duhamel, Gabriel Axel, Michel Ocelot...

Depuis 2012 a lieu à Paris le festival « Bobines et Parchemins », abordant divers thèmes chaque année. Ainsi la  de 2015 abordait les femmes du Moyen Âge au cinéma, la quatrième version, en 2016 a évoqué le thème du rire au ou du Moyen Âge. Le festival a lieu généralement au cinéma la Desesperado, rue des Écoles dans le  de Paris et parfois dans le bar la Cantada ( de Paris).

Annexes

Bibliographie 
 
 Xavier Kawa-Topor (sous la direction de), Le Moyen Âge vu par le cinéma européen, Les Cahiers de Conques, n°3, 2001, 382 p.
 .
 
 Corneliu Dragomirescu, «Cinéma médiéval : trois niveaux de sens d'une expression ambiguë», in Vincent Ferré (dir.), Médiévalisme. Modernité du Moyen Âge, Paris, L'Harmattan, 2010, . (lire en ligne)
 Tommaso di Carpegna Falconieri, Médiéval et militant. Penser le contemporain à travers le Moyen Âge, Paris, Publications de la Sorbonne, 2015. (nombreuses références sur le cinéma)
 Antoine de Baecque, Georges Duby et le cinéma, in Patrick Boucheron, Jacques Dalarun (dir.), Georges Duby, portrait de l'historien en ses archives, Paris, Gallimard, 2015, p. 315-327.
 Laurence Moal, "Du Guesclin au cinéma", in Laurence Moal, Du Guesclin. Images et histoire, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2015, p. 258-270.
 Bettina Bildhauer, Filming the Middle Ages, Londres, Reaktion Books, 2011.
 William Blanc, Le roi Arthur. Un mythe contemporain, Paris, Libertalia, 2016. (nombreuses références sur le cinéma), compte-rendu en lignesur le site Histoire et images médiévales.
 Kevin J. Harty, The Reel Middle Ages. American, Western and Eastern European, Middle Eastern and Asian Films About Medieval Europe, Jefferson, McFarland, 2006.
Vincent Amiel, Lancelot du lac de Robert Bresson, Lyon, Presses Universitaires de Lyon, 2014.
Hervé Gauville, Lancelot du lac de Robert Bresson, Crisnée, Yellow Now, 2017.
 .  
 François Amy de la Bretèque, « Stéréotypes des marginaux et exaltation des comportements déviants dans les films moyenâgeux »,  du CRISIMA, Conformité et déviances au Moyen Âge, Université Paul Valéry, Montpellier, Cahiers du CRISIMA , 1995, 9-21.
 François Amy de la Bretèque, « Le chevalier errant dans l'imaginaire cinématographique », Cahiers de l'AIEF, , , 49-78.
 François Amy de la Bretèque, « Le Moyen Âge et Georges Méliès », Bulletin de la Cinémathèque Méliès, ,  1996, 17-26, et , 1997.
 François Amy de la Bretèque, « La trahison comme motif clé du film historique à sujet médiéval », in Félonie, trahison et reniement au Moyen Âge,  du CRISIMA, , Université Paul Valéry, Montpellier, 1997, 163-175.
 François Amy de la Bretèque, « Les films sur le Moyen Âge comme récits de fondation », in Le Français dans tous ses états, « Images et imaginaires du Moyen Âge », Montpellier, hors-série, 1997, 59-68.
 François Amy de la Bretèque, Le Moyen Âge au cinéma. Panorama historique et artistique, Paris, Armand Colin, 2015.

 Yohann Chanoir :
 Le Gore dans les films sur le Moyen Âge. D'un passé à l'écran à l'écran comme passé, Darkness, , , .
 Le Joug normand dans le cinéma médiévaliste. Images, espaces et figures de la domination normande sur les Saxons, intervention lors des Journées d'études Moyen Âge et médiévalisme : les formes de la domination, 4-, EHESS, à paraître.
 « À l’épreuve de l’archéologie : le château dans la bande dessinée et le cinéma », , in Châteaux ? Vous avez dit châteaux ? Maisons de seigneurs au Moyen Âge, Paris, Archéa, catalogue d’exposition du musée Archéa, Roissy-Pays de France, (en collaboration avec Danièle Alexandre-Bidon).
 « Le joug brutal des Normands. La construction d’un roman national dans la bande dessinée et le cinéma », Les historiographies des mondes normands,  : construction, influence, évolution, Colloque international d'Ariano Irpino, Italie, 9- (à paraître). (en collaboration avec Danièle Alexandre-Bidon).
 Ivanhoé le film, Retour sur un chef-d'œuvre, Article en ligne sur le site Histoire médiévale, 2015.
 Skanderberg ou le Moyen Âge instrumentalisé, Article en ligne sur le site Histoire médiévale, 2015.
 "Le Moyen Âge spaghetti : Robin des Bois et les pirates", Article en ligne sur le site Histoire médiévale, 2015.
 "Guillaume le Conquérant, figure hors-champ du cinéma", Article en ligne sur le site Histoire médiévale, 2016.

Articles connexes 
 Liste de textes littéraires sur le Moyen Âge
 Jeux vidéo se déroulant au Moyen Âge
 Films se déroulant au Moyen Âge
 Séries télévisées se déroulant au Moyen Âge

Liens externes 
  Moyen Âge au cinéma sur l'Internet Movie Database
 Portail du cinéma italien consacré au Moyen Âge
 Histoire et images médiévales, avec de nombreuses contributions sur le cinéma évoquant le Moyen Âge

 00